Voodoo:
 Voodoo (альбом) — дебютный альбом группы Godsmack.
 Voodoo — сингл с альбома Voodoo группы Godsmack.
 Voodoo (серия видеокарт) — серия видеокарт компании 3dfx Interactive.

См. также 
 Voodoo People
 Вуду (значения)